Władimir Fiedosiejew (ur. 1932) – rosyjski dyrygent
 Władimir Fiedosiejew (ur. 1995) – rosyjski szachista